Bridgeton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bridgeton (Missouri)
Bridgeton (New Jersey)
Bridgeton (North Carolina)